Balete (Aklan), een gemeente in de Filipijnse provincie Aklan;
 Balete (Batangas), een gemeente in de Filipijnse provincie Batangas.